Erdel ist der Familienname folgender Personen

 Anton Erdel (1875–1928), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rainer Erdel (* 1955), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Werner Schulze-Erdel (* 1948), deutscher Moderator und Schauspieler

Siehe auch:
 Ertel
 Erdl